Скрытоглавы:

 Скрытоглавы — подсемейство жуков из семейства листоедов.
 Скрытоглавы — политипный род жуков (Coleoptera) из подсемейства скрытоглавов.